Астероидный обзор Азиаго-DLR — проект по поиску комет и астероидов, специализировавшийся на околоземных объектах.

Руководители проекта 
 Cesare Barbieri (at Padua/Asiago)
 Gerhard Hahn (at DLR Berlin-Adlershof).

История проекта 
Основан в 2000 году в Чима-Экар, Азиаго, Италия. Обзор был совместным проектом факультета Астрономии Падуанского университета (использовалась камера Шмидта, расположенная в Чима-Экар) и DLR — Institute of Space Sensor Technology and Planetary Exploration at Berlin-Adlershof, Германия. Реализовывался проект на территории Наблюдательной станции Чима-Экар. Получил код астрономической обсерватории Центра малых планет № 209. Проект сотрудничал с аналогичным проектом — астероидным обзором Уппсала-DLR.

Инструменты обсерватории 
 67/92-см системы Шмидта (F=215 см, f/3,2) — крупнейший телескоп в Италии подобного типа

Направления исследований 
 Поиск новых астероидов и комет

Основные достижения 
 Открыто 142 получившие постоянные обозначения астероидов с 2001 по 2003 года
 Открыто более 320 астероидов (с постоянными и непостоянными обозначениями)
 15367 астрометрических измерений опубликовано с 2000 по 2003 года

Интересные факты 
 Первый астероид, открытый в данном обзоре, назван в честь местности, где располагается обсерватория: :en:43511 Cima Ekar

См. также 
 Астероидная программа Индианы

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Cima Ekar-ADAS»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC (детализация)

См. также 
 Астрофизическая обсерватория Азиаго
 Наблюдательная станция Чима-Экар
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические исследования
Программы поиска малых тел Солнечной системы
Астрономия в Италии
Появились в 2000 году в Италии
2000 год в науке
Падуанский университет
Германский центр авиации и космонавтики